Cooke kan syfta på

Personer
Alan Cooke, brittisk skådespelare
Alistair Cooke, brittisk/amerikansk journalist och TV-personlighet
Aston Cooke, jamaicansk manusförfattare
Baden Cooke, australisk tävlingscyklist
Charles Montague Cooke, Jr., amerikansk malakolist
Charlie Cooke, skotsk fotbollsspelare
Christian Cooke, engelsk skådespelare
Deryck Cooke, engelsk musikforskare
George Frederick Cooke, brittisk skådespelare
 George Wingrove Cooke, brittisk historiker
 Ian Cooke (född 1952), australisk landhockeyspelare
James Cooke Brown, amerikansk sociolog och författare
Jennifer Cooke, amerikansk skådespelare
John Esten Cooke, amerikansk författare
Josh Cooke, amerikansk skådespelare
 Kirsten Cooke (född 1952), brittisk skådespelare
Lorrin A. Cooke, amerikansk politiker
Matt Cooke, kanadensisk ishockeyspelare
Mordecai Cubitt Cooke, engelsk botaniker
Nicholas Cooke, amerikansk politiker
Nicole Cooke, brittisk tävlingscyklist
 Nigel Cooke (född 1973), engelsk målare
 Olivia Cooke (född 1993), brittisk skådespelare
Roger James Cooke (född 1940), brittisk låtskrivare och sångare
Sam Cooke (född 1931), amerikansk sångare, låtskrivare och entreprenör
Sarah Palfrey Cooke, amerikansk tennisspelare
William Cooke, brittisk elektriker och uppfinnare
William Bridge Cooke, amerikansk mykolog

Se även
Cook

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken